
Die 65.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 2014 in Hoogerheide, Niederlande, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Frauen

U 23

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History
 

2014
Radsportveranstaltung 2014
Radsportwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Noord-Brabant
Sport (Woensdrecht)